In 1975 werd het 71ste Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 2 maart tot 7 augustus en werd georganiseerd door de FBF. Bahia werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
Bahia had als winnaar van beide toernooien genoeg aan een gelijkspel om de titel te winnen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano